Unter Erkundungsgruppe versteht man:
 allgemein ein erforschendes bzw. erkundendes Team
 die Sächsische Gewinnungs- und Erkundungsgruppe, siehe Uranbergbau
 eine ehemalige Erkundungs- und Lotsengruppe
 eine Teileinheit im zivilen ABC-Dienst
 einen Teil einer Stabs- und Versorgungskompanie